Ian James Rush (ur. 20 października 1961 w St Asaph) – walijski piłkarz grający w latach 1978–2000 na pozycji napastnika. Rekordzista pod względem strzelonych bramek dla Liverpoolu – ma ich na koncie 346.

Statystyki 

W Panini Adrenalyn XL 14/15 ma overall 284.
 First Division: 339 spotkań, 184 bramki
 Premiership: 177 spotkań, 48 bramek
 FA Cup: 76 spotkań, 43 bramki
 League Cup: 84 spotkania, 49 bramek
 FA Charity Shield: 3 bramki
 UEFA: 42 spotkania, 21 bramek
 Razem: 901 spotkań, 412 bramek

Sukcesy 
 Mistrzostwo Anglii (5): 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1989/90
 Puchar Anglii (3): 1985/86, 1988/89, 1991/92
 Puchar Ligi Angielskiej (5): 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95
 Tarcza Wspólnoty (3): 1982, 1986, 1990
 Puchar Europy (2): 1980/81, 1983/84
 Złoty But First Division i Europejski Złoty But: 1984

Reprezentanci Walii w piłce nożnej
Piłkarze Chester City F.C.
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Juventus F.C.
Piłkarze Leeds United F.C.
Piłkarze Newcastle United F.C.
Piłkarze Sheffield United F.C.
Piłkarze Wrexham A.F.C.
Piłkarze Sydney Olympic FC
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Urodzeni w 1961